Alessandro Safina – tenore e cantante italiano
 Carl Safina – biologo statunitense
 Dinara Safina – allenatrice di tennis ed ex tennista russa
 Francesco Safina – medico italiano